Трембицкий, Александр Вячеславович (род. 1965) — руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с 2021 года.
 Трембицкий, Александр Александрович
 Трембицкий, Антони (Antoni Trębicki; 1765é1834) — польский политик, поборник конституции 1791 года.
 Трембицкий, Владислав (Władysław Trębicki; 1806—1861) — польский библиограф и библиофил, помещик Гродненской губернии.
 Трембицкий, Станислав (1792—1830) — польский военный деятель; один из шести генералов, убитых за отказ нарушить присягу российскому императору.

См. также 
 Трембецкий

Примечания